Takt kan syfta på:

 Takt – en tidsenhet med ett bestämt antal slag
 Taktart – en rytmisk indelning av betonade och obetonade slag
 Takt – ett begrepp för visande av omdöme och hänsyn i sociala relationer, se Etikettregler
 Takt (dikt) – en dikt av Gustaf Fröding

Se även
Daglig styrning 
Balanserat Styrkort